Dampfkugel bezeichnet:

 die Äolipile
 eine historische Rauchgranate